Die Fußball-Bezirksliga Berlin 1974/75 war die 23. Spielzeit des vom Bezirksfachausschuss (BFA) Fußball Berlin (Ost) durchgeführten Fußball-Bezirksliga Berlin. Sie war die höchste Spielklasse in Berlin (Ost) und die dritthöchste im Ligasystem auf dem Gebiet des DFV.

Die Zweitvertretung vom 1. FC Union Berlin gewann nach 1966 und 1969 ihren dritten Bezirksmeistertitel. Durch den verpassten Aufstieg der ersten Mannschaft von Union in die DDR-Oberliga, waren sie für die übergeordnete DDR-Liga nicht aufstiegsberechtigt. An ihrer Stelle kehrte der Zweitplatzierte Einheit Pankow nach einer Spielzeit in die DDR-Liga zurück.

Nachdem die Drittvertretung vom Berliner FC Dynamo den Spielbetrieb während der zweiten Saisonhälfte einstellte und entsprechend der Spielordnung als erster Absteiger galt, stiegen in eine der untergeordneten Bezirksklassestaffeln noch Vorjahresaufsteiger Dynamo Adlershof und nach zweijähriger Zugehörigkeit die SG Schulzendorf ab. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison aus der Staffel A der Bezirksliganeuling Bergmann-Borsig Berlin und aus der Staffel B Vorjahresabsteiger Motor Wildau auf. Aus der DDR-Liga kam noch die BSG NARVA Berlin dazu.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
 Größte Heimkulisse (ø)
 3.600 (ø 240) BSG Einheit Pankow
 3.600 (ø 240) SG Friedrichshagen

Bezirksmeister

Literatur 
 
 

Berlin
Fußballsaison 1974/75